Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2005 () — 13-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 26 ноября по 4 декабря 2005 года на стадионе «National Hockey Centre» в городе Канберра, Австралия.

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Австралии со счётом 5:4 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Китая, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Аргентины со счётом 9:8 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — победители Трофея чемпионов 2004 года
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — чемпионы Олимпийских игр 2004
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2004
  — 7-е место на летних Олимпийских играх 2004

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+11:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2005 на официальном сайте FIH
Официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2005 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2005

2005
Ноябрь 2005 года
Декабрь 2005 года
Спорт в Австралии в 2005 году
2005 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Канберре